Speakeasy – locali statunitensi dove, nel corso del proibizionismo, venivano illegalmente serviti liquori
Speakeasy Club – celebre locale con musica dal vivo della Swinging London
Rivincita (Speakeasy) – film statunitense del 1929 diretto da Benjamin Stoloff
Speakeasy – videogioco per PlayStation 2
Speakeasy – ambiente software per la matematica
Speakeasy – album del gruppo Stavesacre